Molekulska formula -{C9H12O2}- se može odnositi na:

 4-Etilgvajakol
 Kumen hidroperoksid